Мемориал Рика Ван Стенбергена () — шоссейная однодневная велогонка, с 1991 года проводившаяся в бельгийской коммуне Артселар, провинция Антверпен.

История 
Гонка названа в память об известном бельгийском шоссейном велогонщике 40-х – 50-х годов XX века Рике Ван Стенбергене. До смерти велогонщика в мае 2003 года имела название Гран-при Рика Ван Стенбергена (Grote Prijs Rik Van Steenbergen). С 2005 года входила в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1. 

В 2013 году гонка не состоялась из-за финансовых трудностей. Попытка организаторов возобновить соревнование в следующем году также не увенчалась успехом и сегодня гонка не проводиться.

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center| Grote Prijs Rik Van Steenbergen
|-
| 1991
|  Олаф Людвиг	
|  Кун Векеманс	
|  Джон ван ден Аккер
|-
| 1992
|  Патрик Деню	
|  Кюрт Онклик	
|  Вячеслав Екимов
|-
| 1993
|  Марио Чиполлини	
|  Нико Экхаут
|  Эдди Схюрер
|-
| 1994
|  Джамолидин Абдужапаров	
|  Жан-Пьер Хейндерикс	
|  Том Стелс
|-
| 1995
|  Том Стелс	
|  Эрик Вандерарден	
|  Яцек Мицкевич
|-
| 1996
|  Янс Куртс	
|  Йенс Хеппнер	
|  Данни Далман
|-
| 1997
|  Андрей Чмиль	
|  Ханс Де Местер	
|  Робби Вандалле
|-
| 1998
|  Ян Сворада	
|  Андрей Чмиль	
|  Петер Ван Петегем
|-
| 1999
|  Джулиано Фигерас	
|  Ерун Блейлевенс	
|  Йо Планкарт
|-
| 2000
|  Ларс Михаэльсен	
|  Маттье Пронк	
|  Роберт Хантер
|-
| 2001
|  Нико Экхаут	
|  Герт Омлоп	
|  Николя Жалабер
|-
| 2002
|  Штеффен Радохла	
|  Робби МакЮэн	
|  Лоран Жалабер
|-
|colspan=4 align=center| Memorial Rik Van Steenbergen
|-
| 2003
|  Нико Экхаут	
|  Седрик Вассёр	
|  Йохан Мюзеув
|-
| 2004
|  Том Бонен	
|  Нико Экхаут	
|  Ральф Грабш
|-
| 2005
|  Жан-Партик Назон	
|  Вим Де Вохт	
|  Йенс Рендерс
|-
| 2006
|  Нико Экхаут	
|  Робби МакЮэн	
|  Штеффен Радохла
|-
| 2007
|  Грег Ван Авермат	
|  Нико Экхаут	
|  Стевен де Йонг
|-
| 2008
|  Герт Стегманс	
|  Стефан ван Дейк	
|  Юрген Руландтс
|-
| 2009
|  Нико Экхаут	
|  Стефан ван Дейк	
|  Стевен де Йонг
|-
| 2010
|  Майкл Ван Стайен	
|  Робби МакЮэн	
|  Юрген Руландтс
|-
| 2011
|  Кенни Ван Хюммель	
|  Андре Грайпель	
|  Денис Галимзянов
|-
| 2012
|  Тео Бос	
|  Кенни Ван Хюммель	
|  Марк Реншоу
|}

Ссылки 
 Мемориал Рика Ван Стенбергена на FirstCycling 
 
 
 
 
  
 Мемориал Рика Ван Стенбергена на Memoire du cyclisme 

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года